

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Monm“ beginnt.

Monm 



Monmo 
 Monmonier, Mark (* 1943), US-amerikanischer Schriftsteller
 Monmouth, John († 1323), englischer Geistlicher, Bischof von Llandaff